Une visite ist der Titel von
 Une visite (1996), französischer Kurzfilm von Philippe Harel
 Originaltitel eines französischen Kurzfilms von François Truffaut, siehe Ein Besuch (1954)